Кешм ():

 Кешм — острів в Ормузькій протоці. 
 Кешм — місто на півдні Ірану. 
 Кешм — шахрестан у складі остана Хормозган.